Kloster (Bad Salzungen)
 Kloster (Jutland)
 Kloster (Steiermark)
 Kloster (Zweden)